«Heroes» — музичний альбом Девіда Боуї. Виданий 14 жовтня 1977 року лейблом RCA. Загальна тривалість композицій становить 40:36. Альбом відносять до напрямку рок, краут-рок, ембієнт.

Список пісень

Перша сторона
Beauty and the Beast – 3:32
Joe the Lion – 3:05
"Heroes" – 6:07
Sons of the Silent Age – 3:15
Blackout – 3:50

Друга сторона
V-2 Schneider – 3:10
Sense of Doubt – 3:57
Moss Garden – 5:03
Neuköln – 4:34
The Secret Life of Arabia – 3:46

Позиції в чартах

Найвищі позиції

Річні чарти

Примітки 

Альбоми Девіда Бові
Альбоми EMI Records
Альбоми Virgin Records